Personen met de achternaam Van den Brande of van den Brande
 Albert van den Brande, Belgisch redacteur en Vlaams activist
 Alfons Van den Brande, Belgisch wielrenner
 Frans Van den Brande, Belgisch acteur
 Joris Van den Brande, Belgisch acteur, toneelschrijver en toneelregisseur
 Leopold M. Van den Brande, Belgisch dichter
 Luc Van den Brande, Belgisch politicus
 Renilde Hammacher-van den Brande, Belgisch kunsthistorica
 Tine Van den Brande, Belgisch actrice, presentatrice en politica

Politiek
 Regering-Van den Brande I, Vlaamse regering (21 januari 1992 - 5 februari 1992)
 Regering-Van den Brande II, Vlaamse regering (5 februari 1992 - 20 oktober 1992)
 Regering-Van den Brande III, Vlaamse regering (20 oktober 1992 - 20 juni 1995)
 Regering-Van den Brande IV, Vlaamse regering (20 juni 1995 - 13 juli 1999)

Zie ook 
 Van den Branden (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam